Сопотница може да се односи на:

 Сопотница (Пријепоље), насеље у општини Пријепоље, Србија
 Сопотница (Гаџин Хан), насеље у оштини Гаџин Хан, Нишавски округ, Србија
 Сопотница (Ново Горажде), насеље у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ
 Сопотница (Горажде), насеље у општини Горажде, Федерација БиХ, БиХ
 Сопотница (Демир Хисар), насеље у општини Демир Хисар, Северна Македонија
 Сопотница (Какањ), насеље у општини Какањ, Федерација БиХ, БиХ
 Сопотница (Качаник), насеље у општини Качаник, КиМ, Србија

или

 Сопотница (река), река код Пријепоља, притока Лима

Види још 
 Сопот (вишезначна одредница)